Ivarr (vieux-norrois : Ívarr) est un prénom viking porté par :
 Ivar Ragnarsson, dit « Ivar le Désossé », né vers 794 et mort en 872 ou 873 à Dublin), un des chefs viking qui ont pris part à la conquête du Danelaw
 Ivarr de Dublin, roi viking de Dublin de 853 à 873
 Ivarr II Uí Ímair, mort en 904, roi viking de Dublin de 896 à 902
 Ivarr de Limerick, dernier roi viking de Limerick, mort en 977
 Ivarr de Waterford, roi viking de Waterford de 969 à 1000
 Ivarr III Haraldsson ou Ímar mac Arailt (mort 1054) roi de Dublin de 1038 à 1046.
 Ívarr Ingimundarson, scalde islandais du 
 Ivarr de Man, roi de l'île de Man de 1250 à 1252.

L'Ívars þáttr Ingimundarsonar est un très court þáttr datant du . Il évoque l'amitié du roi de Norvège Eysteinn Magnússon envers le scalde islandais Ívarr Ingimundarson.

Prénom scandinave